III мужской турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 28 мая по 27 июня 2021 года в итальянском городе Римини с участием 16 команд. Победителем соревнования впервые в истории стала сборная Бразилии.

Участники и система соревнования 
В турнире участвовали 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , ,  (дебютант) и  (дебютант).

Сборная Нидерландов была допущена к участию в Лиге наций после отказа сборной Китая, связанного с действующими в стране ограничениями на поездки в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Турнир прошёл в формате «пузыря»: на одной арене, без зрителей, в условиях ряда ограничений (14-дневного карантина перед началом турнира, регулярного тестирования на COVID-19 игроков и тренеров, ограничений на передвижения игроков в период проживания в Римини). Во время матчей были отменены смены сторон, вместо линейных судей использовалась видеосистема, а вместо пресс-конференций — виртуальные микст-зоны. На предварительном этапе команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. Четвёрка сильнейших команд вышла в финальный раунд, где провела полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Все команды-участницы турнира получили право выступить и в следующем сезоне в связи с отменой розыгрыша Кубка претендентов, матчи которого должны были пройти с 30 июня по 4 июля в португальском Гондомаре.

Предварительный раунд

Турнирная таблица

Результаты

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Звание самого ценного игрока разделили Уоллес и Бартош Курек.

Призёры 
 : Алан, Бруно, Ваккари, Дуглас, Йоанди Леал, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Исак, Жуан Рафаэль, Лукас, Майке, Рикардо Лукарелли, Талес, Уоллес, Фернандо, Флавио. Тренер — Карлос Шванке.

 : Бартош Беднож, Матеуш Бенек, Дамьян Войташек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Лукаш Качмарек, Кароль Клос, Марцин Коменда, Якуб Кохановский, Михал Кубяк, Бартош Курек, Вильфредо Леон, Гжегож Ломач, Мацей Музай, Пётр Новаковский, Камиль Семенюк, Александр Сливка, Томаш Форналь, Норберт Хубер. Главный тренер — Витал Хейнен.

 : Антуан Бризар, Стефан Буайе, Дерил Бультор, Мусс Гуйе, Бенжамен Диез, Женя Гребенников, Тревор Клевено, Жюльен Линель, Николя Ле Гофф, Ясин Луати, Лео Мейер, Эрвин Нгапет, Жан Патри, Тибо Россар, Кевин Тийи, Бенжамен Тоньютти, Тео Фор, Бартелеми Шинениезе. Главный тренер — Лоран Тийи.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2021
Спорт в Италии в 2021 году
Международные соревнования по волейболу в Италии
2021 год в волейболе